Stazione meteorologica di Palermo Boccadifalco se stai cercando la stazione meteorologica di Palermo Boccadifalco
Stazione meteorologica di Palermo Parco della Favorita se stai cercando la stazione meteorologica di Palermo Parco della Favorita
Stazione meteorologica di Palermo Punta Raisi se stai cercando la stazione meteorologica di Palermo Punta Raisi
Stazione meteorologica di Palermo Valverde se stai cercando la stazione meteorologica di Palermo Valverde
Stazione meteorologica di Palermo Piazza Verdi se stai cercando la stazione meteorologica di Palermo Piazza Verdi